Swiss Open Gstaad 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Swiss Open Gstaad rozgrywany w dniach 27 lipca–2 sierpnia 2015 roku w Gstaad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 439 405 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Szwajcarii